Тарсис — древнее название места, откуда экспортировалось серебро
 Тарсис (Марс)
 Тарсис, Валерий Яковлевич — писатель